Een gemeente in Frankrijk: Joyeuse (gemeente).
Het zwaard van de Franse koningen, zogenaamd van Karel de Grote: Joyeuse (zwaard).